Wise se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Keith A.J. Wise
 Frederick Clunie Wise